Héctor Moreno Moreno (1963) dél-amerikai játékok győztes kolumbiai gyaloglóatléta, olimpikon
 Héctor Moreno Herrera (1988) mexikói válogatott labdarúgó